

Geografia 
 Velino  – fiume italiano, affluente del Nera
 Monte Velino  – monte italiano, terza vetta dell'Appennino
 Lago Velino – antico lago prosciugato in epoca romana, situato nei pressi di Rieti

Comuni 
 Borgo Velino  – comune italiano del Lazio
 Casal Velino  – comune italiano della Campania
 Colli sul Velino  – comune italiano del Lazio

Enti 
 Comunità Montana del Velino  – comunità montana del Lazio
 Parco naturale regionale Sirente-Velino  – area protetta dell'Abruzzo

Altro 
 Il Velino  – agenzia di stampa

Altri progetti